Заболотний — слов'янське прізвище, жіноча форма — Заболотна. Відомі носії:
 Заболотний Володимир Володимирович — український актор, релігійний діяч.
 Заболотний Володимир Гнатович — український архітектор, засновник і президент Академії архітектури України
 Заболотний В'ячеслав Григорович ― український військовик, генерал-лейтенант
 Заболотний Григорій Михайлович — український політичний діяч, народний депутат України
 Заболотний Данило Кирилович — український мікробіолог, президент АН УРСР (1928—1929)
 Заболотний Дмитро Ілліч — вчений у галузі отоларингологія, доктор медичних наук, професор
 Заболотний Іван Кирилович (1868—1912) — український правник, депутат Першої Державної Думи Російської імперії
 Заболотний Іван Миколайович (1916—1942) — Герой Радянського Союзу
 Заболотний Іван Петрович ( 1949) — український хоровий диригент, педагог, професор, Заслужений діяч мистецтв України
 Заболотний Олег Анатолійович (нар. 1981) — український військовик
 Заболотний Олександр Вікторович (* 1960) — відмінник освіти; заслужений вчитель України.
 Заболотний Семен Федорович — повстанський отаман на Одещині у часи громадянської війни
 Заболотний Сергій В'ячеславович — полковник; керівник служби Апарату РНБО.
 Заболотний Сергій Олександрович — український телережисер, режисер-документаліст
 Заболотний Юрій Леонідович (1939 — 1997) — Заслужений тренер УРСР; Заслужений тренер України
 Заболотний Юрій Михайлович — майстер спорту міжнародного класу, екс-чемпіон світу з пауерліфтингу серед ветеранів

 Ноздрюхін-Заболотний Віктор Дмитрович — радянський і український кінооператор, кінорежисер, сценарист, продюсер.

Заболотний — починок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Заболотний — селище, Новолялинський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Заболотна
 Заболотній В'ячеслав Анатолійович
 Заболотнєв
Українські прізвища